Donningen steht für:

 Originaltitel eines dänisches Erotikdrama von May el-Toukhy, siehe Königin (2019)
 Name einer norwegischen Fähre, siehe MM49PE